Finale UEFA Lige prvaka 2003. je bilo 48. po redu finale Kupa/Lige prvaka (11. po novom formatu), koje je odigrano 28. svibnja 2003. na Old Traffordu u Manchesteru. U finalu su igrala dva talijanska nogometna diva, Juventus i Milan. Utakmica je postala povjesnom zbog činjenice da su prvi put u finalu Kupa/Lige prvaka igrala dva talijanska kluba. Ova je utakmica drugo po redu finale u kojem su igrali klubovi iz iste zemlje, nakon finala 2000. godine između španjolskih Real Madrida i Valencije. Milan je svladao Juventusa tek nakon jedanaesteraca, jer je prvi dio utakmice završio 0:0 i nakon produžetaka. Milan je tako osvojio šestu titulu prvaka Europe.

Susret

Vanjske poveznice
 Finale UEFA Lige prvaka 2003., UEFA.com
Povijest UEFA Lige prvaka: 2003.

Liga prvaka 2003.
Nogometne utakmice u Engleskoj
Nogomet u Manchesteru